Pool ( für „Becken“) steht für:
 Swimmingpool, siehe Schwimmbecken
 Pool (Band), deutsche Musikgruppe
 Pool (Informatik), Menge vorinitialisierter Ressourcen
 Poolbillard, eine Variante des Billards
 Brainwriting Pool, eine Kreativitätstechnik
 Druckerpool, Verbund von Druckern
 Genpool, Gesamtheit aller Genome einer Spezies
 Poolvertrag, schuldrechtliche Vereinbarung zwischen Unternehmen
 Schifffahrtspool, siehe Konferenz (Schifffahrt)#Pool
 Stammdatenpool, zentrale Produktdatenbank

Geografie:
 Pool (Cornwall), Ortschaft in Cornwall
 Pool (Sanday), neolithische Siedlung auf Sanday
 Pool (Kongo), Region in der Republik Kongo
 Mount Pool, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Pool ist der Familienname folgender Personen:
 Albert-Jan Pool (* 1960), niederländischer Schriftgestalter und Grafikdesigner
 Andre Pool (* 1961), seychellischer Politiker
 Beatrice L. Pool-Zobel (1949–2008), deutsche Ernährungstoxikologin
 Endel Pool (1923–2021), US-amerikanisch-estnischer Ingenieur und Soldat
 Gerrit Claesz Pool (1651–1710), niederländischer Schiffbauer
 Joe R. Pool (1911–1968), US-amerikanischer Politiker
 John Pool (1826–1884), US-amerikanischer Politiker
 Léa Pool (* 1950), schweizerisch-kanadische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Phanee de Pool (* 1989), Schweizer Musikerin
 Theodor Pool (1890–1942), estnischer Politiker
 Tim Pool (* 1986), US-amerikanischer Journalist
 Tommy Pool (1935–1990), US-amerikanischer Sportschütze
 Walter F. Pool (1850–1883), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 The Pool
 Poole (Begriffsklärung)
 Big Pool
 Fish Pool
 Pul
 Puhl (Begriffsklärung)
 Pooling
 Pohl
 Pol